Хама может означать:

 Хама — город на берегу реки Оронт в центральной части Сирии.
 Хама — одна из 14 мухафаз на западе центральной части Сирии.
 Хама — род морских двустворчатых моллюсков.

См. также 
 Хам (значения)
 Хамма